Франкевич — фамилия.

Известные носители 
 Франкевич, Евгений Леонидович (1930—2006) — российский физик, доктор физико-математических наук, лауреат Ленинской премии.
 Франкевич, Казимеж (Казимеж «Кейси» Франкевич; род. 1939) — польский футболист.

См. также